De Axpo Super League is de hoogste voetbalcompetitie in Zwitserland. Dit nationale voetbalkampioenschap werd voor de 114e keer georganiseerd door de Zwitserse voetbalbond SFV.

Titelverdediger is FC Basel, dat voor de dertiende keer kampioen werd in Zwitserland. FC Aarau, uit het kanton Aarau, degradeerde rechtstreeks naar de Challenge League. De kampioen van de Challenge League, FC Thun kwam voor Aarau in de plaats. AC Bellinzona, de nummer negen van de competitie bleef behouden voor degradatie door in de promotie/degradatie wedstrijd tegen de nummer twee van de Challenge League, FC Lugano te winnen.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 537 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,98 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel || 36 ||21 ||10  ||5  ||76||44 || +32|| 73
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 || FC Zürich || 36 ||21||  9 || 6  ||74||44 || +30 || 72
|-style="background:#CCF3FF;"
| 3 || BSC Young Boys || 36 ||15 ||12  ||9  ||65||50 || +15 || 57
|-style="background:#CCF3FF;"
| 4 || FC Sion || 36 ||15  ||9 ||12  ||47||36 || +11|| 54
|-style="background:#CCF3FF;"
| 5 || FC Thun || 36 ||11 ||16  ||9  ||48||43 || +5|| 49
|-
| 6 || FC Luzern || 36 ||13  ||9 ||14  ||62||57 || +5|| 48
|-
| 7 || Grasshopper-Club Zürich || 36 ||10 ||11 ||15  ||45||54 || −9|| 41
|-
| 8 || Neuchâtel Xamax || 36  ||8  ||8 ||20  ||44||67 || −23|| 32
|-style="background:#FFE6E6;"
| 9 || AC Bellinzona || 36  ||7 ||11 ||18  ||42||75 || −33|| 32 
|-style="background:#FFCCCC;"
| 10 || FC St. Gallen || 36  ||8  ||7 ||21  ||34||67 || −33|| '31
|}

Play-offs promotie/degradatie

Servette FC promoveert naar de Super League, AC Bellinzona degradeert naar de Challenge League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Axpo Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van de Duitse trainer-coach Thorsten Fink voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Schweizer Cup 2010/11
Challenge League 2010/11
Zwitsers voetbalelftal in 2010
Zwitsers voetbalelftal in 2011

2011
Competitievoetbal 2010/11